Paint My Love - Greatest Hits – album di raccolta dei Michael Learns to Rock del 1996
 Paint My Love – singolo dei Michael Learns to Rock del 1997